Компания BMW принимала участие в Формуле-1 в различном качестве, чаще всего - как поставщик двигателей. В отдельных гонках в 50-х и 60-х годах принимали участие гонщики на автомобилях компании, а также на собственных разработках с двигателями BMW. В 1982-1988 годах компания поставляла нескольким командам турбодвигатели BMW M12, на автомобилях с такими двигателями было завоевано девять побед и титул чемпиона Формулы-1 1983 года. В 2006-2009 в Формуле-1 выступала заводская команда BMW, гонщики которой завоевали одну победу и 17 подиумов.

1952, 1969 

Частные машины BMW дебютировали в сезоне  года, на Гран-при Германии. Выступление было единичным и закончилось неудачно. В сезоне  года была ещё одна попытка участия в Гран-при Германии на болидах «Формулы-2», но после гибели участника команды Герхарда Миттера (),  () и Дитер Квестер () отказались от участия в этапе.

2006—2009 

В — годах в чемпионате выступала заводская команда BMW Sauber, созданная на базе частной команды Sauber.

Двигатели BMW в «Формуле-1»

См. также 
 BMW

Ссылки 
 

Автогоночные команды Германии
Команды Формулы-1
Поставщики двигателей Формулы-1
BMW в «Формуле-1»
Появились в 2006 году в Германии